Tadeusz Machalski (1881–1943), oficer piechoty Wojska Polskiego, nauczyciel
 Tadeusz Machalski (1893–1983), oficer kawalerii Wojska Polskiego, dyplomata, polityk